Auguste Le Hérissé ( - ), administrateur colonial français
 René Le Hérissé ( - ), personnalité politique française